Wangkui Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangkui Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Wangkui (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar